Hepp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Hepp
 Johann Adam Philipp Hepp